Элизабет Картер (; , Дил,  — , ) — английская поэтесса и переводчица.

Биография и творчество 
Дочь приходского священника. Одна из наиболее образованных женщин своего времени. В совершенстве знала латинский и греческий языки, помимо них, еврейский, французский, немецкий, итальянский, испанский, португальский и арабский. В 1734 напечатала свои первые стихотворения под псевдонимом Элиза в Gentleman’s Magazine; отдельными сборниками они выходили в 1738 и 1762. Ей принадлежит также перевод на английский язык философских трудов Эпиктета (1758, с древнегреческого). Её «Записки» изданы в 1807.

Дружеские связи 
Входила в так называемое Общество синих чулок (см.::en:Blue Stockings Society (England)), дружила с Сэмюэлом Джонсоном (печаталась в его журнале Рэмблер), Сэмюэлом Ричардсоном, Рейнолдсом, Уолполом, Бёрком, Эммой Гамильтон, Джоанной Бейли. Её писали многие художники эпохи, среди прочих — сэр Томас Лоуренс (1788—1789).

Современные издания 
 Elizabeth Carter, 1717—1806: an edition of some unpublished letters/ Gwen Hampshire, ed. Newark: University of Delaware Press, 2005

Литература 
 Gaussen A.C.C. A woman of wit and wisdom. London: Smith, Elder, & Co., 1906
 Bluestocking Letters/ Brimley Johnson R., ed. London: John Lane, 1926
 Clarke N. Dr Johnson’s women. London; New York: Hambledon and London, 2000

Ссылки 
 Портреты Элизабет Картер

Английские поэты
Переводчики прозы и драматургии на английский язык
Поэтессы Великобритании